Op het toernooi van Wimbledon in 2000 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 28 juni tot en met 9 juli 2000.

Samenvatting 
De Amerikaanse titelhoudsters Lindsay Davenport en Corina Morariu waren als tweede geplaatst, maar zij meldden zich voor het dubbelspeltoernooi af nadat Morariu haar eersterondepartij van het enkelspeltoernooi had moeten staken.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, bereikte de halve finale. Daarin moesten zij de duimen leggen voor Julie Halard-Decugis en Ai Sugiyama.

De als achtste geplaatste Amerikaanse zussen Serena en Venus Williams, die via een wildcard tot het toernooi waren toegelaten, grepen de titel. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Julie Halard-Decugis en Ai Sugiyama in twee sets. Het was hun zesde gezamenlijke titel. Geen van de beide zussen had daarnaast dubbelspeltitels met andere partners.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Vijf Belgische vrouwen speelden mee:
 Els Callens en Dominique Van Roost bereikten de derde ronde, waarin ze werden geklopt door het eerste reekshoofd.
 Kim Clijsters en haar Sloveense partner Tina Pisnik bereikten de tweede ronde.
 Laurence Courtois en Russin Jelena Lichovtseva waren als vijftiende geplaatst; zij strandden in de eerste ronde.
 Ook voor Sabine Appelmans en de Italiaanse Rita Grande was de eerste ronde het eindstation.

Er waren zes Nederlandse deelneemsters:
 Kristie Boogert en Miriam Oremans bereikten de kwartfinale, waarin ze werden uitgeschakeld door het eerste reekshoofd.
 Caroline Vis en haar Roemeense partner Irina Spîrlea waren als twaalfde geplaatst; zij bereikten de derde ronde.
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Nicole Arendt waren het elfde reekshoofd; zij kwamen niet voorbij de tweede ronde.
 Seda Noorlander en Rika Hiraki (Japan) bereikten eveneens de tweede ronde.
 Amanda Hopmans en haar Bulgaarse partner Ljoebomira Batsjeva strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.2)

Wimbledon
ITF-toernooi in 2000